Miikka Rousu, né le  à Rovaniemi en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier droit. Il est aujourd'hui entraîneur des Phénix de Reims.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || LK Sport || 2. Divisioona
| 12 || 5 || 3 || 8 || 2 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1992-1993 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona
| 11 || 2 || 0 || 2 || 6 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || KKP || 2. Divisioona
| 13 || 12 || 15 || 27 || 16 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || KKP || 2. Divisioona
| 30 || 25 || 31 || 56 || 20 || 6 || 3 || 5 || 8 || 2
|-
| 1994-1995 || Kärpät Oulu || 2. Divisioona
| 16 || 16 || 28 || 44 || 8 || 13 || 11 || 6 || 17 || 12
|-
| 1995-1996 || TPS || Liiga
| 42 || 14 || 21 || 35 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1996-1997 || TPS || Liiga
| 24 || 1 || 4 || 5 || 37 || 12 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 1996-1997 || Kiekko-67 Turku || 1. Divisioona
| 8 || 8 || 0 || 8 || 31 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HPK || Liiga
| 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona
| 44 || 19 || 29 || 48 || 14 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 1999-2000 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona
| 47 || 14 || 46 || 60 || 24 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2000-2001 || Kärpät Oulu || Liiga
| 26 || 5 || 3 || 8 || 42 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || TPS || Liiga
| 17 || 4 || 3 || 7 || 8 || 10 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2001-2002 || Flammes bleues de Reims || Élite
| - || 19 || 11 || 30 || - || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Dragons de Rouen || Super 16
| 14 || 7 || 12 || 19 || 8 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4

||116||24||31||55||99||24||4||1||5||8

Distinctions

Trophée et honneurs personnels 
 Vainqueur de la EHL en 1996-1997 avec TPS.
 Champion de Finlande en 2000-2001 avec TPS.
 Champion de France en 2001-2002 avec Reims.
 Vainqueur de la coupe de France en 2003-2004 avec Rouen.

Notes et références 

Naissance en avril 1971
Naissance à Rovaniemi
Joueur finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Rouen hockey élite 76
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-67 Turku